ACCOBAMS, Соглашение по Сохранению Китообразных в Чёрном и Средиземном морях, а также прилегающей Области Атлантики является «коллективным инструментом по сохранению морского биологического разнообразия в Средиземном и Черном морях».

ACCOBAMS ставит своей целью сокращение угроз китообразным в водах Средиземного и Чёрного морей, а также улучшение осведомленности населения об этих млекопитающих. Это первое Соглашение по защите китообразных в рамках этих двух регионов, позволяющее им сотрудничать по этому вопросу. Оно было заключено в рамках Конвенции по Мигрирующим Видам в 1996 году и вступило в силу в 2001 году.

Совет сторон 
Совет сторон является принимающим решения органом Соглашения. Как правило, заседания Совета Сторон проводятся каждые 3 года. Организация Объединённых Наций, её Специализированные Агентства, Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), любое государство, не входящее в Соглашение, секретариаты других региональных и глобальных конвенций по сохранению китообразных, а также региональные и субрегиональные организации по рыболовному хозяйству также могут принимать участие в Совете Сторон в качестве наблюдателей..

Секретариат 
Постоянный Секретариат ACCOBAMS выполняет функции, описанные в Статье Соглашения. Например, он организует и заседания Совета Сторон, содействует сотрудничеству между участниками Соглашения и государствами ареала, не входящими в Соглашение, содействует имплементации Соглашения и занимается бюджетом. Постоянный Секретариат располагается в Княжестве Монако.

Управляющий комитет 
Управляющий комитет обеспечивает общее направление, а также финансовые и рабочие рекомендации деятельности Секретариата и других органов Соглашения, а также занимается вопросами его имплементации и распространения. Комитет также выполняет функции Совета Сторон между его заседаниями, представляет интересы Соглашения в правительствах стран, Депозитарии и других международных организациях по всем вопросам связанным с Соглашением и его Секретариатом. Комитет проводит встречи раз в год и предоставляет отчёты о своей деятельности Совету Сторон.

Научный Комитет 
Научный Комитет ACCOBAMS, состоящий из экспертов в области сохранения китообразных, является консультационным органом Совета Сторон. Его роль и обязанности описаны в Статьи VII Соглашения. ка правило, встречи Комитета проводятся один раз в год. Данные встречи являются хорошей возможностью для сотрудничества экспертов по сохранению китообразных в ареале действия Соглашения.

Ареал действия Соглашения 
Согласно тексту Соглашения, его область действия, состоит из всех приморских вод Чёрного и Средиземного моря, а также из заливов и проливов и внутренних вод, соединяющих эти моря, а также части Атлантического океана, граничащей со Средиземным морем в районе Гибралтара.
В рамках Соглашения:
Чёрное море ограничено на юго-востоке линией, соединяющей мысы Келага и Дайлан (Турция);
Средиземное море ограничено на востоке южной границей пролива Дарданеллы между маяками Мехметчик и Кумкале (Турция) и на западе меридианом, проходящим через маяк мыса Спартель, в начале пролива Гибралтар;
прилегающая зона Атлантики на западе от Гибралтарского пролива ограничена на востоке меридианом, проходящим через маяк мыса Спартель и на западе линией, соединяющей маяки мысов Цахт Винсенте (Португалия) и Касабланка (Марокко).

Участники Соглашения 
Сейчас 21 страна из 28 государств ареала, приняла и подписала Соглашение. Список этих на стран по состоянию на август 2008 года представлен ниже. В скобках указаны даты вступления Соглашения в силу.

  (1. октября 2001)
  (1. декабря 2007)
  (1. июня 2001)
  (1. июня 2001)
  (1. июня 2001)
  (1. июня 2001)
  (1. сентября 2005)
  (1. мая 2006)
  (1. марта 2005)
  (1. сентября 2002)
  (1. июня 2001)
  (1. июня 2001)
  (1. июня 2001)
  (1. января 2005)
  (1. июня 2001)
  (1. декабря 2006)
  (1. июня 2002)
  (1. января 2002)
  (1. января 2004)
  (1. июня 2004)
  (1. июня 2001)

Охраняемые виды 
Следующие виды китообразных охраняются Соглашением, согласно Приложению I:

В Чёрном море:
 PHOCOENIDAE (Морские свиньи)
 Phocoena phocoena (Обыкновенные морские свиньи)
 DELPHINIDAE (Дельфины)
 Tursiops truncates(Афалина)
 Delphinus delphis (Обыкновенный дельфин)

В Средиземном море и Атлантике: 
 PHOCOENIDAE (Морские свиньи)
 Phocoena phocoena(Обыкновенные морские свиньи)
 DELPHINIDAE (Дельфины)
 Steno bredanensis(Крупнозубый дельфин)
 Grampus griseus (Серый дельфин)
 Tursiops truncatus (Афалина)
 Stenella coeruleoalba(Полосатый продельфин)
 Delphinus delphis (Дельфин-белобочка)
 Pseudorca crassidens (Малая косатка)
 ZIPHIIDAE (Клюворылые)
 Mesoplodon densirostris (Ремнезуб Блэнвиля)
 Ziphius cavirostris (Кювьеров клюворыл)
 PHYSETERIDAE
 Physeter macrocephalus (Кашалот)
 KOGIIDAE
 Kogia simus (Кашалот-малютка)
 BALAENIDAE (Гладкие киты)
 Eubalaena glacialis (Северный гладкий кит)
 BALAENOPTERIDAE (Полосатиковые)
 Balaenoptera acutorostrata(Малый полосатик)
 Balaenoptera borealis(Сейвал)
 Balaenoptera physalus (Финвал)
 Megaptera novaeangliae (Горбатый кит)

См .также 
 ASCOBANS
 Боннская Конвенция (CMS)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт ACCOBAMS 
 Официальный веб-сайт Боннской Конвенции 
 Официальный веб-сайт WDCS 

Международные экологические организации
Экологическое право
Китообразные